Die B Grupa 1993/94 war die 45. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 14. August 1993 und endete am 5. Juni 1994.

Modus 
Die Saison startete mit 32 Mannschaften, die geografisch in zwei Gruppen eingeteilt waren. Diese traten in einer Hin- und eine Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Meister und Vizemeister stiegen in die A Grupa auf. Nach dem 14. Spieltag zogen Tschernolomez Popowo und Lewski Lom aus der Nordgruppe zurück. Deren Spiele wurden annulliert. Zusätzlich stiegen dort drei Vereine in die W Grupa ab. Aus der Südgruppe gab es vier Absteiger.

Ab dieser Saison gab es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1993 94
Fußballsaison 1993/94